Ва́льтер Блю́ме (; 23 июля 1906, Дортмунд — 13 ноября 1974, Дортмунд) — вестфальский немец, член нацистской партии, в рядах СС дослужился до звания штандартенфюрер. Командир айнзацкоманды 7a, что входила в состав айнзацгруппы «B». На Нюрнбергском процессе по делу об айнзацгруппах был приговорён к смертной казни через повешение, но потом она была заменена пожизненным заключением.

Биография 
Вальтер Блюме родился 23 июля 1906 года в городе Дортмунд. Его отец был учителем и практикующим адвокатом. Вальтер изучал юриспруденцию в учебных заведениях Бонна, Йена, Мюнстера, Берлина и Эрлангена. В 1932 он на отлично сдал выпускные экзамены и получил назначение на должность помощника судьи в окружном суде Дортмунда. В 1933 году в Университете Эрлангена — Нюрнберга ему была присвоена степень доктора права. 1 марта 1933 года Блюме вступил в нацистскую партию и вскоре получил должность главы политического подразделения в полицейском управлении Дортмунда. Со временем он был принят в ряды штурмовых отрядов. За этим последовал его перевод на должность начальника гестапо в Галле, затем в Ганновере и к 1941 году в Берлине. Начиная с 1 марта 1941 года Блюме возглавлял кадровый отдел в Первом подразделении Главного управления имперской безопасности. Его первое задание состояло в том, чтобы набрать подходящий персонал для одного из подразделений Айнзацгруппы. Вальтер Блюме был назначен командующим Айнзацкоманды 7a, что входила в состав Айнзацгруппы «B». Согласно его личным записям, что позже были обнаружены, его подчиненные уничтожили около 24 тысяч человек на территории Белоруссии и России в период с июня по сентябрь 1941 года. Спустя некоторое время Блюме вернулся в Главное управление имперской безопасности, где его повысили в звании до штандартенфюрера СС. В августе 1943 года он был направлен в Афины, где была организована депортация греческих евреев в концлагерь Освенцим. В сентябре 1947 года был обвиняемым на процессе по делу об айнзатцгруппах в Нюрнберге. Трибунал признал Вальтера Блюме виновным и вынес приговор к смертной казни через повешение. Однако, верховный комиссар зоны США в Германии Джон МакКлой объявил о помиловании и смертная казнь была заменена двадцатью пятью годами заключения. На свободу Блюме вышел в 1955 году. После освобождения стал бизнесменом.

Примечания

Литература 
 : Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes. Hamburger Edition, Hamburg 2002, ISBN 3-930908-75-1.
 Hermann-J. Rupieper,  (Hrsg.): Die Lageberichte der Geheimen Staatspolizei zur Provinz Sachsen (1933—1936). Band 2: Regierungsbezirk Merseburg, Halle (Saale). Mitteldeutscher Verlag mdv, 2004, ISBN 3-89812-214-X.
 : Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. Fischer Taschenbuch, Frankfurt a. M. 2005, ISBN 3-596-16048-0.
 : Hitlers Elite. Die Wegbereiter des nationalsozialistischen Massenmordes. Übers. Enrico Heinemann & Ursel Schäfer. Propyläen, Berlin 2012 ISBN 978-3-549-07420-6; wieder  BpB, Bonn 2012 ISBN 9783838902579

Офицеры СС
Члены айнзацгрупп
Нацистские преступники
Подсудимые последующих Нюрнбергских процессов
Члены НСДАП